

Турбаслинська сільська рада — сільське поселення, Іглінський район, Башкортостан
 Турбаслинська сільська рада — сільське поселення, Уфа, Башкортостан